Costiolo ima više značenja:
 Costiolo, Alessandria
 Costiolo, Imperia